Il mistero del lago (The Lake) – film per la televisione del 1998 diretto da David Jackson
 The Lake – film del 2002 diretto da Robert Golden 
 The Lake – EP degli Antony and the Johnsons del 2004
 The Lake – serie televisiva statunitense del 2009
 Al lago con papà (The Lake) – serie televisiva canadese del 2022